Paranotoniscus är ett släkte av kräftdjur. Paranotoniscus ingår i familjen Styloniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Paranotoniscus